Oelze steht für:

 Oelze (Fluss), Fluss im Thüringer Schiefergebirge
 Oelze (Katzhütte), Ortsteil von Katzhütte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen

Oelze ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Oelze (* 1983), deutscher Handballspieler
 August Oelze (1821–1900), Oberbürgermeister der Stadt Bernburg sowie Abgeordneter des Landtags des Herzogtums Anhalt
 Christiane Oelze (* 1963), deutsche Sängerin (Sopran)
 Friedrich Oelze (1873–1954), deutscher Pädagoge und Politiker (DNVP)
 Friedrich Wilhelm Oelze (1891–1978), deutscher Mäzen
 Fritz Oelze (1923–2019), deutscher Arzt und Politiker (SPD), Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft
 Hans Oelze (1896–1963), deutscher Polizeibeamter und Oberst
 Hans-Joachim Oelze (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Heinz Oelze (1947–2017), deutscher Fußballspieler
 Karsten Oelze (1962–2016), deutscher Kletterer und Kletterführerautor
 Maximilian Oelze (* 1988), deutscher Schauspieler
 Richard Oelze (1900–1980), deutscher Maler